X5, X-5 ou X05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Bell X-5, un avion expérimental américain.

Entreprise 
 X5 Retail Group, une entreprise de grande distribution russe.

Jeux vidéo 
 Mega Man X5, un jeu vidéo d'action-plates-formes sorti en 2000.

Médecine 
 Exposition à l'inflammation ou la fonte de vêtements de nuit (X05), d’après la classification internationale des maladies.

Musique 
 iAUDIO X5, un baladeur produit par Cowon.

Télécommunications 
 Nokia X5, un téléphone mobile de Nokia.

Télévision 
 X-5, un robot dans le dessin animé Atomic Betty.

Transports 
Aéronautique 
 .

Automobiles
 Beijing X5, un SUV de la marque Beijing, depuis 2020 ;
 BMW X5, un SUV de la marque allemande BMW depuis 1999 ;
 Cowin X5, un SUV de la marque chinoise Cowin, depuis 2017 ;
 Domy X5, auparavant Zotye Domy/Damai X5, un SUV de la marque chinoise Zotye, de 2015 à 2019 ;
 Dongfeng Fengxing Jingyi X5, un SUV de la marque chinoise Dongfeng Fengxing, depuis 2013 ;
 Hanteng X5, un SUV de la marque chinoise Hanteng, depuis 2017 ;
 Landwind X5, un SUV de la marque chinoise Landwind, produit de 2012 à 2019 ;
 Oshan X5, un SUV de la marque chinoise Oshan, depuis 2020 ;
 Rely X5, un SUV de la marque chinoise Rely, produit de 2010 à 2011.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres